Jméno Breznička nese více obcí:
 Breznička (okres Poltár) – obec v okrese Poltár na Slovensku
 Breznička (okres Stropkov) – obec v okrese Stropkov na Slovensku

Podobné názvy 
 Breznica